Peter Frielinghausen (* 1964 in Siegen, Nordrhein-Westfalen) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Seit 2003 ist er als Dozent an der privaten Fachhochschule University of Applied Sciences Europe (ehemals Business and Information Technology School) in Iserlohn tätig.

Peter Frielinghausen lebte mit kurzen Unterbrechungen zwischen 1985 und 2003 in den USA, wo er die Fächer International Studies und Economics studierte. 1998 promovierte er an der Vanderbilt University in Nashville und übernahm anschließend Jobs an Hochschulen und in der Wirtschaft. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er zum Wintersemester 2003/2004 an der Business and Information Technology School angestellt, an der er seitdem als Dozent für Volkswirtschaft tätig ist. Im Dezember 2006 wurde ihm von Hochschulpräsident Dietrich Walther die Professur verliehen.

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren 1964
Mann